Saint-Pourçain kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Saint-Pourçain-sur-Sioule, departementet Allier i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Saint-Pourçain-sur-Besbre, departementet Allier i regionen Auvergne-Rhône-Alpes,